Schreiner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edith Schreiner
 Ernst Jefferson Schreiner